То́маш Сико́ра (; ) — польский биатлонист, серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Турине, чемпион мира 1995 года. Лидер сборной Польши по биатлону с середины 1990-х годов до конца 2000-х.

После сезона 2011/2012 принял решение завершить свою карьеру биатлониста.

Биатлон 
Томаш Сикора начал заниматься биатлоном в 1989 году, а уже в сезоне 1993/94 вышел на уровень Кубка мира. В следующем сезоне он сенсационно выиграл индивидуальную гонку чемпионата мира в Антхольц-Антерсельве. Однако в дальнейшем наблюдается спад в выступлениях Сикоры. На Олимпиадах 1998 и 2002 годов Сикора выступил неудачно (лучший результат в личных гонках — 25-е место в преследовании в 2002 году). Однако после 2003 года он улучшил результаты. В 2004 году выиграл серебро чемпионата мира в Оберхофе в индивидуальной гонке на 20 км, а на зимних Олимпийских играх 2006 года стал вице-чемпионом в масс-старте, уступив только Михаэлю Грайсу и оставив позади пятикратного олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьёрндалена.

В сезоне 2008/09 стал вторым в общем зачёте, уступив Уле-Эйнару Бьёрндалену, завоевавшему свой шестой большой хрустальный глобус.

Участвовал в Олимпиаде-2010, но не занял призовых мест (лучший результат — 7-е место в индивидуальной гонке.

Лыжные гонки 
В рамках подготовки к сезону 2008/09 Сикора планировал принять участие в лыжной гонке FIS, однако тренеры сборной Польши по этому виду спорта попросили его помочь эстафетной команде на первом этапе Кубка мира в Галливаре. 23 ноября 2008 года он выступил на третьем этапе эстафеты, где бежал коньковым стилем и показал 16-й результат на своём этапе и 26-й среди всех «конькистов».

Кубки мира 
 1993—1994 — 43-е место
 1994—1995 — 16-е место
 1995—1996 — 26-е место
 1996—1997 — 40-е место
 1997—1998 — 32-е место (60 очков)
 1998—1999 — 57-е место (12 очков)
 1999—2000 — 24-е место (130 очков)
 2000—2001 — 26-е место (197 очков)
 2001—2002 — 34-е место (133 очка)
 2002—2003 — 9-е место (442 очка)
 2003—2004 — 7-е место (516 очков)
 2004—2005 — 12-е место (508 очков)
 2005—2006 — 4-е место (606 очков)
 2006—2007 — 18-е место (376 очков)
 2007—2008 — 12-е место (461 очко)
 2008—2009 — 2-е место (870 очков)
 2009—2010 — 18-е место (421 очко)
 2010—2011 — 29-е место (315 очков)
 2011—2012 — 72-е место (36 очков)

Результаты выступлений в Кубке мира

Примечания 

Биатлонисты Польши
Лыжники Польши
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 1994 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы мира по биатлону
Чемпионы мира по летнему биатлону
Чемпионы Европы по биатлону
Лыжники по алфавиту